Мейдингер - фамилия:

 Мейдингер, Генрих (1831—1905) — немецкий учёный-физик.
 Мейдингер, Иоганн Генрих (1792—1867) — немецкий географ и путешественник.
 Мейдингер, Карл фон (1750—1820) — австрийский учёный-минералог.

См. также 
 Мейзингер